Ву́лиця Ма́ршала Якубо́вського — назва вулиці у різних населених пунктах країн колишнього СРСР.

Вулиця Маршала Якубовського — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Маршала Якубовського — вулиця в місті Фастів.
 Вулиця Маршала Якубовського — вулиця в місті Черкаси.

 Вулиця Маршала Якубовського — колишня назва вулиці Євгена Коновальця в місті Житомир.
 Вулиця Маршала Якубовського — колишня назва вулиці Павла Чубинського у місті Заводське.
 Вулиця Маршала Якубовського — колишня назва вулиці Івана Сірка в смт Шишаки.
 Вулиця Маршала Якубовського — колишня назва вулиці Героїв Маріуполя в місті Київ.

Вулиця Маршала Якубовського — вулиця в місті Мінськ.
 Вулиця Маршала Якубовського — вулиця в місті Могильов.

Вулиці, названі на честь людей